Francisco Villa Dos kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Francisco Villa Dos, Chiapas, Jiquipilas, 
 Francisco Villa Dos, Veracruz, Uxpanapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar